Hauts-Plateaux ist der Name von:

 Hauts-Plateaux_(Kamerun), ein Departement in Kamerun;
 Hauts Plateaux (Algerien), Region in Algerien
 Hauts-Plateaux (New Brunswick), Region in New Brunswick